Die 2. Liga 1951 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1951.

Modus 
Zu den 20 Klubs, die sich sportlich für diese Spielzeit qualifiziert hatten, kamen noch zwölf gewählte Vereine hinzu. Die 32 Mannschaften wurde in vier Gruppen zu je acht Vereinen aufgeteilt.
Jedes Team spielte an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die vier Gruppensieger ermittelten danach in der Aufstiegsrunde zwei Aufsteiger in die 1. Liga.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Aufstiegsrunde

Relegation 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1951
Fußballsaison 1951